Боб и Майк Брайаны — защитили свой прошлогодний титул.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Второй раунд)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Полуфинал)

<li>  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Четвертьфинал)
<li>  Павел Визнер /  Андрей Павел (Четвертьфинал)
<li>  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Второй раунд)
<li>  Джейми Маррей /  Марк Ноулз (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrileña Masters 2007